Wanderer steht für:

 Wanderer, Person, die Wandern praktiziert
 Wanderer, Handwerkergeselle auf Wanderschaft, siehe Wanderjahre
 Wanderer (Glasmacher), Glasmacher und -malerfamilie
 Wanderer (Computerspiel), Computerspiel
 Wanderer (Perry Rhodan), Kunstplaneten in der Perry-Rhodan-Serie
 Wanderer (Radsportteam), deutsche Radsportmannschaft (1938, 1939)
 Wanderer-Werke, ehemaliger deutscher Fahrzeughersteller

in der Kunst:
 Wanderer, deutscher Name der Peredwischniki, Gruppe russischer Künstler
 Wanderer, Vorbild für die literarische Figur Flaneur
 Wanderer, ein Name für Wotan in der Oper Siegfried von Richard Wagner
 Wanderer (Band), deutsche Band
 Wanderer (Album), Album von Heaven Shall Burn

als Schiffsname:
 Wanderer (Schiff, 1865), oldenburger Segler, 1885 verschollen
 Wanderer (Schiff, 1878), US-amerikanisches Walfangschiff unter Segeln
 Wanderer, ex Gracie S., Lotsenschoner von Sterling Hayden

Wanderer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Wanderer (1901–1944), deutscher Marathonläufer
 Friedrich Wanderer (Friedrich Wilhelm Wanderer; 1840–1910), deutscher Maler, Zeichner und Kunstschriftsteller
 Georg Wilhelm Wanderer (1803–1863), deutscher Maler
 Jörg Wanderer (* 1973), deutscher Fotograf und Fotokünstler
 O. Wanderer, Pseudonym von Otto Buchinger (1878–1966), deutscher Arzt

Siehe auch:
 Wanderer Valley, Tal auf Bird Island, Südatlantik
 Die beiden Wanderer, Märchen der Brüder Grimm
 Der Wanderer
 The Wanderer (Begriffsklärung)
 The Wanderers